Fadrique de Toledo puede referirse a:

Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez (1460-1531), II duque de Alba.
Fadrique Álvarez de Toledo y Osorio (1510-1569), III marqués de Villafranca.
Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez de Guzmán (1537-1583), IV duque de Alba.
Fadrique Álvarez de Toledo y Mendoza (1580-1634), I marqués de Villanueva de Valdueza, capitán general de la armada del Mar Océano.
Fadrique Álvarez de Toledo y Ponce de León (1635-1705), VII marqués de Villafranca, virrey de Sicilia, capitán general de la Mar.
José Fadrique Álvarez de Toledo Osorio y Córdoba (1658-1728), VIII marqués de Villafranca.
Fadrique Vicente Álvarez de Toledo y Moncada de Aragón (1686-1753), IX marqués de Villafranca.
Fadrique Álvarez de Toledo y Palafox (1799-1816), X duque de Fernandina.